Morgan City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten

 Morgan City (Alabama)
 Morgan City (Louisiana)
 Morgan City (Mississippi)